Unterkirche bezeichnet:
 den unteren Kultraum einer Doppelkapelle oder mancher Doppelkirchen
 eine Kirche im Gegensatz zu einer anderen, höher gelegenen Kirche, zum Beispiel Unterkirche St. Nicolai (Burg bei Magdeburg).
 Unterkirche (Breungeshain), Hessen

Siehe auch:
 Krypta
 Oberkirche
 Unterkirchen
 Unterkircher
 Unterkirchner